Tet (letter), een Hebreeuwse letter 
 Tết Nguyên Đán, een Vietnamese feestdag 
 Het Tetoffensief, een naar deze feestdag vernoemde militaire aanval
 Têt, een rivier in Frankrijk
 Vlaamse benaming voor een borst

 De afkorting van Twentsche Electrische Tramweg Maatschappij